Gregory ou Greg Campbell peut désigner :

 Gregory Campbell (né en 1953), homme politique nord-irlandais ;
 Gregory Campbell (né en 1964), joueur de cricket australien ;
 Gregory Campbell (né en 1983), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Greg Campbell (né en 1965), joueur de football anglais ;
 Greg Campbell (né en 1970), auteur de non-fiction américain.